Table des caractères Unicode U+10300 à U+1032F.

Vieil italique (Unicode 3.1 à 10.0) 
Lettres utilisés dans les alphabets italiques antiques (alphabet étrusque, etc.). Aucune mention d’un alphabet particulier n’est spécifiée (c’est-à-dire que ces alphabets sont considérés comme équivalents et que les polices de caractères déterminent les variantes). Contient également quelques nombres codés séparément des lettres de forme similaire (également comparables aux chiffres de la numération latine romaine).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 10.0

Voir aussi

Liens externes 
  Vieil italique table sur le site Unicode (document PDF).
  Old Italic, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

01030